Kossjakow () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Nikolajewitsch Kossjakow (* 1986), russischer Straßenradrennfahrer
 Wassili Antonowitsch Kossjakow (1862–1921), russischer Architekt und Hochschullehrer